Hamlet kan avse:

Shakespeares-pjäs  
 Hamlet, pjäs av William Shakespeare 
 Kung Hamlet, prins Hamlets far
 Prins Hamlet, huvudkaraktären i pjäsen
 Ur-Hamlet, (omtvistade) pjäsen skriven före Shakespeares pjäs

 Adaptationer av pjäsen
 Hamlet (opera), av Ambroise Thomas
 Hamlet (Tjajkovskij), ouvertyr-fantasi, Op. 67a, och oförutsedd musik, Op. 67b, av Pjotr Tjajkovskij
 Hamlet (film, 1900), regisserad av Clément Maurice
 Hamlet (film, 1908), regisserad av Henri Desfontaines
 Hamlet (film, 1913), en stumfilmversion av pjäsen regisserad av Hay Plumb med Johnston Forbes-Robertson i huvudrollen
 Hamlet (film, 1920), regisserad av Svend Gade och Heinz Schall med Asta Nielsen i huvudrollen
 Hamlet (film, 1948), regisserad av Laurence Olivier som även har huvudrollen
 Hamlet (film, 1964), regisserad av Grigorij Kozintsev med Innokentij Smoktunovskij i huvudrollen
 Johnny Hamlet (film, 1968), en western-filmversion av Hamlet regisserad av Enzo G. Casteralli med Andrea Gioardano i huvudrollen
 Hamlet (film, 1969), regisserad av Tony Richardson med Nicol Williamson i huvudrollen
 Dust in the Sun (film, 1973, en western-filmversion av Hamlet regisserad av Richard Balducci med Bob Cunningham i huvudrollen
 Hamlet (film, 1990), regisserad av Franco Zeffirelli med Mel Gibson i huvudrollen
 Hamlet (film, 1996), regisserad av Kenneth Branagh som även har huvudrollen
 Hamlet (film, 2000), regisserad av Michael Almereyda med Ethan Hawke i huvudrollen
 The Tragedy of Hamlet (TV, 2002) regisserad av Peter Brook
 Hamlet 2, från 2008, regisserad av Andy Fleming
 The Klingon Hamlet (The Tragedy of Khamlet, Son of the Emperor of Qo'noS), en översättning av pjäsen på språket Klingon i serien Star Trek

 Media
 Hamlet, en karaktär i den tecknade serien Hagbard Handfaste
 Hamlet, tecknad serie i The Stage
 The Hamlet, roman av William Faulkner

 Platser
Hamlet, Kalifornien
Hamlet, Indiana 
Hamlet, Nebraska
Hamlet, New York
Hamlet, North Carolina
The Hamlets, Liverpool, England

 Övrigt
 Hamlet (cigarrmärke), ett cigarrmärke producerat av Japan Tobacco
 Hamlet (krater), en krater på Uranus måne Oberon
 Hamlet (fisk), genus Hypoplectrus
 HAMLET, proteinet Human alpha-lactalbumin Made lethal to Tumor cells
 Strategic Hamlet Program, counter-insurgency strategy
 FIM-43 Redeye, en luftvärnsrobot känd som "Hamlet" i den danska försvarsmakten
 Hamlets, webbservermjukvara
 M/S Hamlet, passagerarfartyg mellan Helsingborg och Helsingör 1997-.
 M/S Hamlet, passagerarfartyg mellan Limhamn och Dragör 1969-1996.
 M/S Hamlet, skonare